Юзеф Ягмин (1810 — 31 августа 1877) — польский офицер, участник ноябрьского и январского восстаний в Российской империи, эмигрант, наёмник в Османской армии.

Принимал участие в Польском восстании 1830 года в Литве под командованием генерала Дембинского, затем в Варшаве, Польское царство. После подавления восстания эмигрировал во Францию. В августе 1848 года в составе польского легиона Ю. Высоцкого в венгерской армии участвовал в венгерском восстании против Австрийской империи, в том числе в боях близ Сольнка и Хатвана. За заслуги был награждён венгерскими повстанцами орденом военного класса III степени. 

После разгрома венгерского восстания в августе 1849 года ему удалось попасть в Османскую империю, где он жил в Константинополе. В качестве майора служил в польском полку «Султанских казаков» генерала В. Замойского против России во время Крымской войны в период 1853—1856 годов, после чего он вернулся во Францию. В 1863 году принимал участие в очередном польском восстании в качестве командира отделения в Люблинском крае. Чтобы добраться до Польского царства, он вступил в отряд Зигмунта Милковского и с ним боролся против румын, которые не хотели пропускать отряд через свою территорию. После разгрома восстания ему удалось добраться до империи османов. В следующей русско-турецкой войне в 1877 году он был создателем и командующим Польским легионом (численность около 65 (70) человек), действующим в составе османской армии в Болгарии. Юзеф Ягмин скончался от ран, полученных в битве при Ески Загра.

Примечания

Ссылки 
 Болгария, Польша и русско-турецкая война 1877-1878 гг.
 Сайт Сегодня.ру, Польские предатели Христа.

Польские повстанцы 1830 года
Польские повстанцы 1863 года
Участники Крымской войны (Османская империя)
Погибшие на Русско-турецкой войне (1877—1878)
Умершие от ран